Джованни Батиста Гваданини ( — ) — итальянский лютьер, ученик Страдивари. Известен как один из лучших мастеров струнных инструментов.

Биография 
Родился в коммуне Боргоново-Валь-Тидоне. Изготавливал инструменты с 1729 года до самой смерти. Работал и жил в четырёх городах Пьяченца, Милан, Парма и Турин.  Инструменты сделанные в последний период его жизни в Турине считаются лучшими его работами. Его сын, Джузеппе, продолжил работу своего отца.

Умер в Турине в 1786 году.

Кражи инструментов
В январе 1995 года была украдена скрипка у Ванессы Мэй, но в марте того же года полиция вернула её хозяйке.

12 декабря 2016 года у художественного руководителя Международного музыкального фестиваля в Сьоне, музыканта Павла Верникова в Швейцарии украли скрипку изготовленную в 1747 году итальянским скрипичным мастером Джованни Батистой Гваданини, страховая стоимость скрипки 1,5 млн.$.

См. также 
Антонио Страдивари

Примечания